Morina – pigmento naturale estratto dal legno di varie piante tra cui il moral

Geografia 
 Mořina – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Beroun

Persone 
 Giulio Morina – pittore italiano
 Mario Morina – calciatore albanese, di ruolo attaccante

Pagine correlate 
 Mori
 Morin
 Morino
 Morini